Mao Ning ist der Name folgender Personen:

* Mao Ning (Sänger) (* 1969), chinesischer Sänger
 Mao Ning (Diplomatin) (* 1972), chinesische Diplomatin